Werwolf (« loup-garou » en allemand) peut désigner, pendant la Seconde Guerre mondiale :
 Werwolf, nom de code d'un quartier général d'Adolf Hitler. 
 Werwolf, un type d'unité subversive nazie.
 Opération Werwolf, deux opérations militaires allemandes de lutte contre les partisans polonais dans le cercle de Zamość, menées en juin 1943.